Rosacea (lateinisch) steht für:

 die Hauterkrankung Rosazea
 Gattungen der Pflanzenfamilie Rosengewächse